

Toponyme 

 Beauvois, commune française située dans le département du Pas-de-Calais.
 Beauvois-en-Cambrésis, commune française située dans le département du Nord.
 Beauvois-en-Vermandois, commune française située dans le département de l'Aisne.

Patronyme 

 Ambroise Marie François Joseph Palisot de Beauvois (1752-1820), naturaliste français ;
 Daniel Beauvois (1938-), historien français ;
 Eugène Beauvois (1835-1912), historien et archéologue français ;
 Jean-Léon Beauvois (1943-2020), universitaire et enseignant français ;
 Nadège Beauvois-Temple (1965-), responsable associative française ;
 Xavier Beauvois (1967-), acteur, réalisateur et scénariste français.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France